Valea Ursului ist der Name mehrerer Orte und eines Bachs in Rumänien:

 Valea Ursului (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Valea Ursului (Maramureș), Bach im Kreis Maramureș

 Valea Ursului (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Ursului (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Ursului (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Valea Ursului (Ponoarele), Dorf im Kreis Mehedinți
 Valea Ursului (Tâmna), Dorf im Kreis Mehedinți
 Valea Ursului (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea